Эскадренные миноносцы типа «Трайбл»:

Эскадренные миноносцы типа «Трайбл» (1905)
Эскадренные миноносцы типа «Трайбл» (1936)